Към 1 януари 2014 година населението на Руската федерация е 143 666 931 души. На 18 март 2014 година към федерацията е присъединена република Крим и населението ѝ достига 146 млн. души.

Демографски показатели

До Втората световна война

След Втората световна война 

От 2014 г. в статистиката на Русия влизат и данните за Крим.

Раждаемост и смъртност по субект на Руската федерация 
Брой на живородените и брой на смъртните случай, средно на всеки 1000 души, по субект на Руската федерация:

Етнически състав

Религия 
По конфесионален състав населението на Руската федерация може да се раздели на:
- християни - 88,7% (от тях православни - 93,2 %, старообредци - 4,7 %, протестанти - 0,7 %, католици – 0,3 %, униати – 0,5 %, арменогригорианци – 0,4 %, други – 0,2 %),
- мюсюлмани - 9,2 % (от тях сунити - 97,7 % и шиити – 2,3 %),
- юдеи – 0,4 %,
- будисти /ламаисти/ – 0,5 %,
- други -1,2 %.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници